

Обчислення 

 DES () — симетричний алгоритм блокового шифрування.
 DES (,) — вид імітаційного моделювання.

Медицина 
 DES () — нестероїдний естрогенний препарат.
 DES — ген, що кодує білок десмін.
 DES () — захворювання, що відноситься до дискінезії стравоходу.
 DES () — анкета психологічної самооцінки, яка вимірює дисоціативні симптоми.
 DES () — стенти з покриттям, що з часом вивільняє ліки. Використовуються для запобігання рестенозу жовчної протоки.
 Сухий кератокон'юнктивіт, також відомий як синдром сухого ока () — захворювання, що викликається сухістю очей, яка, у свою чергу, викликається або зниженим виробленням сліз, або підвищеним випаром сльози.

Інші значення 

 DES — астрономічний огляд у видимій і ближній інфрачервоній області спектра, метою якого є вивчення динаміки розширення Всесвіту і зростання великомасштабної структури Всесвіту.
 DES — проєкт із пошуку об'єктів поясу Койпера.
 Дерош (IATA: DES) — сейшельський аеропорт на однойменному острові.
 DES () — базова умова постачання, за якою експортер за свій рахунок поставляє товар у порт призначення і передає його покупцеві на борт судна.